Неосо́ул () — термин, введённый в оборот музыкальным менеджером Кедаром Массенбургом в 1990-х для обозначения нового музыкального стиля, возникшего вследствие развития традиционного соула и современного ритм-энд-блюза. Основанный в основном на соуле, неосоул отличается менее традиционным звучанием в сравнении с современным ритм-н-блюзом и заимствует элементы джаза, фанка, хип-хопа, поп-музыки, фьюжн и африканской музыки.

Возникший в США и Великобритании в период 1980-х и начала 1990-х, как своеобразное «возрождение» традиционного соула, неосоул стал одним из мейнстримовых жанров в 1990-х, когда сразу несколько его представителей получили коммерческий успех и признание музыкальных критиков. Во времена своего расцвета неосоул продвигался, как альтернатива повсеместно распространённому, основанному на электронном звучании и зависящему от мастерства продюсеров ритм-н-блюзу. С момента популяризации жанра и его влияния на звучание современного ритм-н-блюза, неосоул стал широко использоваться в работах афро-американских и других мировых артистов.Типичные представтели: Тевин Кэмпбелл и Трей Лоренс. Профессор культурологии Марк Энтони Нэйл писал, что «неосоул и его различные вариации помогли расширить границы и изменить контуры негритянской поп-музыки».

Представители 
 Soulquarians
 Киз, Алиша
 Индиа Ари

Примечания

Ссылки 
 Неосоул на Open Directory Project
 «Out of a Rut and Into a New Groove»  — The New York Times
 «Afrofuturism and Post-Soul Possibility in Black Popular Music»  — African American Review
 «Maxwell and the Soul of Neo Soul»  — PopMatters
 «What Happened to Neo-Soul?» — The Root
 Неосоул  на сайте «Музпросвет»

Жанры музыки соул